Lafarre (Ardèche)
 Lafarre (Haute-Loire)